Патриа́рх Ни́кон (мирское имя Ники́та Ми́нин (Минов); , село Вельдеманово — , Тропинская слобода, Ярославль) — московский патриарх, имевший полный официальный титул «Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя России и всеа северныя страны и помориа и многих государств Патриарх» с  года по  года с титулом «Великого Государя».

Церковные реформы патриарха Никона, которые он начал в 1650-х годах, были направлены на изменение существовавшей тогда в Русской Церкви обрядовой традиции в целях её унификации с современной греческой. Они вызвали раскол Русской церкви, что привело к возникновению старообрядчества. В 1666 году он был извержен из патриаршества и стал простым монахом, хотя его реформы были продолжены.

Ранние годы 
Основным источником о ранней биографии Никона является его житие, написанное иподьяконом Иваном Шушериным вскоре после смерти Никона. Шушерин в молодости попал в услужение к Никону и при нём вырос.

Будущий патриарх родился в мае 1605 года в селе Вельдеманово под Нижним Новгородом (ныне Перевозский район Нижегородской области). 24 мая мальчика крестили и назвали Никитой в честь преподобного Никиты Столпника. Его родителями были крестьяне, отец Мина и мать . В литературе укоренилось представление, что они — мордва. Впервые эту догадку высказал, не поддержав ссылками на источники, писатель Павел Мельников-Печерский в «Очерках мордвы» (1867). По свидетельству протопопа Аввакума, выросшего в той же местности, отец Никиты был черемисом, то есть марийцем, а мать — «русалкой» (русской). Сам Никон на соборе 1655 год сказал о себе: «Я русский и сын русского, но мои убеждения и моя вера — греческие». Синодики середины XVII века сообщают имена троих братьев Никиты (Симеон, Никифор и Григорий), деда по отцу Василия и деда по матери Гавриила. Мать Никиты умерла вскоре после его рождения, и заботиться о мальчике взялась некая Ксения. Вскоре отец женился во второй раз. Если верить Шушерину, мачеха со своими детьми возненавидела Никиту, морила его голодом, избивала и пыталась убить.

Отец отдал мальчика учиться грамоте и Священному Писанию. Но после возвращения домой он стал забывать грамоту, поэтому решил поселиться в каком-нибудь монастыре, чтобы продолжить учёбу. Шушерин сообщает, что Никита ушёл в Макариев-Желтоводский монастырь, где каждый день изучал Писание и проявил необыкновенный интерес к церковному пению, часто оставался ночевать в церкви под колоколом, чтобы не пропустить начало службы. Существует несколько версий того, когда Никита попал в Макариев-Желтоводскую обитель, есть сведения о его пребывании в других монастырях. Вернуться в деревню Никиту заставил его отец, который через посланного человека ложно сообщил сыну о своей и бабушкиной тяжкой болезни или смерти, по разным источникам. Вскоре отец и бабушка умерли.

Шушерин в своём рассказе опирался на воспоминания самого патриарха и лиц из его окружения. Иногда они носили откровенно легендарный характер. Например, известно предание о неком татарине или мордвине, предсказавшем Никите патриаршество. В житии митрополита Илариона говорится, что патриаршество Никите Минову, помимо мордвина, предсказывал нижегородский священник Ананий (отец митрополита Суздальского Илариона).

До патриаршества 
По настоянию родителей женился и принял сан священника. Около 1626 года был назначен священником одной из московских церквей, по просьбе московских купцов, узнавших о его начитанности.

Смерть детей в 1635 году привела Никиту к окончательному решению оставить мир. Он убедил жену принять монашеский постриг в московском Алексеевском монастыре, дав за неё вклад и оставив денег на содержание, а сам в возрасте 30 лет тоже принял постриг с именем Никон в Свято-Троицком Анзерском скиту Соловецкого монастыря. Через какое-то время преподобный Елеазар Анзерский, начальный старец скита, вменил в обязанность Никону совершение литургий и заведование хозяйственной частью скита. В 1639 году, вступив в конфликт с Елеазаром, Никон бежал из скита и был принят в Кожеозерский монастырь. В 1643 году был избран игуменом монастыря.

В 1646 году отправился в Москву, где явился, по тогдашнему обычаю новопоставленных игуменов, с поклоном к молодому царю Алексею Михайловичу, произвёл на него хорошее впечатление. Царь велел Никону остаться в Москве, а Патриарху Иосифу — посвятить его в архимандриты Новоспасского монастыря.

Став во главе братии Новоспасской обители, Никон вошёл в состав неформального кружка духовных и светских лиц, который профессор Н. Ф. Каптерев называет кружком «ревнителей благочестия». Главные идеологи этой группы — духовник Алексея Михайловича протопоп Благовещенского собора Стефан Вонифатьев, боярин Ф. М. Ртищев и протопоп Казанского собора Иоанн Неронов — ставили перед собою и своими сподвижниками задачу оживления религиозно-церковной жизни в Московском государстве, улучшения нравственности как населения, так и духовенства, насаждения просвещения. Вводилась забытая в Москве практика церковной проповеди с амвона, «единогласие» в богослужении, большое внимание уделялось исправлению переводов богослужебных книг.

Начал ездить к царю во дворец каждую пятницу для бесед и совета не только по духовным делам, но и по государственным.

 был возведён в сан митрополита Новгородского и Великолуцкого Патриархом Иерусалимским Паисием, бывшим тогда в Москве.

Патриаршество 

 года, в Великий четверг, умер патриарх Иосиф. «Ревнители» предложили сан патриарха Стефану Вонифатьеву, но тот отказался, видимо, понимая, кого хотел видеть на патриаршем престоле Алексей Михайлович.

В начале июля 1652 года в Москву были доставлены мощи святого митрополита Филиппа из Соловецкого монастыря — инициатором перенесения мощей в столицу был митрополит Новгородский Никон, который получил предложение царя Алексея Михайловича о замещении патриаршего престола перед гробницею святителя.

 года Никон был торжественно возведён на престол патриархов Московских и Всероссийских. Во время интронизации Никон вынудил царя дать обещание не вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ поклялись «послушати его во всѣм, яко начальника и пастыря и отца краснѣйшаго».

Реформаторская деятельность 

Многие годы собиравший греческие и византийские тексты и серьёзно участвовавший в обсуждениях «Кружка ревнителей благочестия» (в который входил также и протопоп Аввакум), Никон считал важным привести русские православные обряды и книги в соответствие с греческими.

Перед Великим постом 1653 года Никон предписал совершать крестное зна́мение тремя перстами, что противоречило актам Поместного Стоглавого Собора 1551 года, закрепившим двоеперстие. Далее Никон продолжил реформу, собирая соборы. Собор 1654 года положил начало делу унификации московских книг по греческим книгам, напечатанным в XVI веке на Западе. И если определения этого Собора были рассмотрены и согласованы на Константинопольском Соборе того же года под председательством Патриарха Паисия, то решение поместного Московского собора 1656 года, на котором всех, крестящихся двумя перстами, объявили еретиками и предали анафеме, противоречили ему. Поспешная анафема собора 1656 года на всех крестящихся двумя перстами, впоследствии отменённая Поместным собором РПЦ 1971 года, и стала главнейшей причиною Раскола XVII века.

Укоренённость как в народе, так и среди значительной части священства мнения о «превосходстве» русского благочестия над греческим, а московского — над киевским, которая появилась в Северо-Восточной Руси после подписания греками Флорентийской унии с католиками, падения Константинополя, ополячивания Литвы и покорения Литвою Киева (ср. тезис «Москва — Третий Рим»), а также резкость самих реформаторов привели к расколу Русской церкви на сторонников Никона («никониан») и его противников старообрядцев, одним из лидеров которых стал Аввакум.

Строительство 

Одним из направлений деятельности патриарха Никона было основание в России монастырей. В 1653 году на острове Валдайского озера были построены первые деревянные строения Иверского монастыря. В 1655 году был заложен каменный Успенский собор.

В 1656 году Никон добился у царя разрешения на основание на Кий-острове монастыря, известного сейчас как Онежский Крестный монастырь. Строительством первых сооружений на острове с 1656 по 1659 год руководили старцы Нифонт Теребинский и Исаия, а также стольник Василий Парамонович Поскочин — доверенные лица Никона. В том же 1656 году патриарх Никон основал Новоиерусалимский монастырь как подмосковную резиденцию патриархов. Монастырь был построен на землях села Воскресенского. По замыслу Никона, он в будущем должен был стать центром православного мира.

Размолвка с царём 

Молодой царь Алексей Михайлович почитал патриарха Никона, доверял его советам в делах государственного управления, а во время войн с Речью Посполитой (1654—1667) и длительного своего отсутствия оставлял патриарха де-факто во главе правительства. Повелением царя к титулу патриарха «Великий Господин» был добавлен царский титул «Великий Государь». Такое положение вызывало зависть и недовольство как бояр, не желавших терять возможность влиять на царя в своих интересах, так и многих духовных лиц, в частности, бывших членов кружка «ревнителей благочестия».

Патриарх Никон стремился противодействовать тому, что воспринималось им как посягательство гражданского правительства на его юрисдикцию и полномочия. Особенный протест вызвало принятие Соборного уложения 1649 года, умалявшего статус духовенства, ставившего Церковь фактически в подчинение государству. Так, доходы от эксплуатации монастырских вотчин переходили к созданному в рамках Уложения Монастырскому приказу и поступали в государственную казну; мирские суды стали рассматривать дела, относившиеся к ведению судов церковных.

Вследствие сего, а также интриг со стороны части бояр и духовенства, имевших влияние на царя и враждебно настроенных к патриарху Никону, произошло охлаждение отношений между царём и патриархом.  года Никон публично и торжественно откалсяся от патриаршества в надежде, что царь будет умолять его о прощении и возвращении к сану. Однако Алексей Михайлович послал к Никону князя Трубецкого, чтобы узнать о причине. Уговоров остаться, на которые надеялся Никон, не последовало. Уже через 2 дня - 12 июля 1658 года - бывший патриарх удалился в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который (наряду с Крестным и Иверским монастырями) сам основал в 1656 году и имел в своей личной собственности.

Однако причиной размолвки патриарха с Алексеем Михайловичем, помимо шагов со стороны последнего, была философская деятельность и самого Никона. Пользовавшийся уважением царя в его ранние годы, когда тот даже называл Никона «великий государь», патриарх разработал концепцию, согласно которой выдвинул тезис «священство выше царства», основанный на том, что ни один светский закон не может быть выше церковного, божественного.

Опала и извержение из священства 

В 1660 году на созванном в Москве Соборе было постановлено лишить Никона архиерейства и даже священства; однако суд не состоялся, так как дело было решено передать на суд восточных патриархов, по совету никоновского монаха-справщика Епифания Славинецкого и архимандрита Полоцкого Богоявленского монастыря Игнатия Иевлевича. Такое же решение вопроса рекомендовал царю впоследствии и бывший епископ Иерусалимской церкви Паисий Лигарид, который не принимал явного участия в Соборе, хотя был приглашён патриархами к тайному совещанию и выступал в роли переводчика для восточных патриархов.

Приглашённые ещё в 1662 году патриархи долгое время не находили возможным прибыть в Москву. Наконец, в ноябре 1666 года открылся поместный собор Русской церкви — Большой Московский собор с участием двух патриархов: Паисия Александрийского и Макария Антиохийского. Оба патриарха на тот момент считались в Константинополе лишёнными кафедр решением Собора в Константинополе (в вину им было вменено долгое отсутствие в своих патриархиях, которое произошло из-за просьбы русского царя Алексея Михайловича посетить Россию и принять участие в Большом Московском соборе), но в Москве известие о том получили уже после суда над Никоном. Кроме того, позднее, по просьбе русского царя Константинопольский патриарх свои решения о лишении кафедр Александрийского и Антиохийского патриархов отменил.

Идеологическая база и документы Соборов 1666—1667 годов, важнейшим предметом рассмотрения которых было окончательное обсуждение неприемлемых для сторонников «старой веры» «никонианских» богослужебных реформ, разрабатывались учёным монахом «латинского» толка Симеоном Полоцким, Паисием Лигаридом и архимандритом Афонского Иверского монастыря Дионисием, проживавшим в Москве с 1655 по 1669 год.

 года состоялось третье, заключительное по делу Никона, заседание Собора в Благовещенской церкви Чудова монастыря.

В грамоте, подписанной всеми архиереями Русской поместной церкви Большого Московского собора, а также иерархами (патриархами, митрополитами, архиепископами, епископами) греческих поместных церквей от 12 декабря, указаны преступления, из-за которых Никон извержен из патриаршества и священства судом поместного собора Русской церкви:

1. Никон досадил (обидел) царя, когда оставил паству и удалился в Воскресенский монастырь, лишь по причине, что царский чиновник ударил слугу патриарха.

2. Никон не смирился и не стал каяться, а совершал хиротонии в новом месте, строил новые монастыри, которые назвал «неподобающими словами и суетными именованиями»: Новым Иерусалимом, Голгофою, Вифлеемом, Иорданом, тем самым он ругался божественным и глумился святым, прославляя себя патриархом Нового Иерусалима, похищая разбойнически, и если была бы у него сила, то отнял бы и третью часть царства.

3. Анафематствовал патриархов Паисия и Макария, приехавших его судить, назвав их Анною и Каиафою, а царских послов, которые к нему были посланы, чтобы вызвать его на суд, назвал Пилатом и Иродом.

4. Никон написал личные письма патриархам, в которых писал про царя Алексея, что царь «латиномудренник, мучитель и обидник, Иеровоам и Озия» и то, что Российская церковь в латинские догматы впала, больше всего обвиняя в этом Паисия Лигарида.

5. Никон без соборного рассмотрения сам лично лишил епископа Павла Коломенского сана, свирепея, стащил с Павла мантию, и того «в язвы и наказания предаде тяжчашие», отчего Павел лишился ума и бедный погиб: или был растерзан зверями, или в реку упал и погиб.

6. Своего духовного отца Никон два года немилостиво бил и ему наносил язвы, после чего патриархи сами видели духовника Никона «всеконечно расслабленным».

За эти преступления Никон был извержен из священства: не только патриаршего достоинства, но из епископского сана и стал простым монахом.

Монах Никон после соборного суда и извержения был сослан в Ферапонтов Белозерский монастырь; после смерти Алексея Михайловича был переведён под более строгий надзор в Кирилло-Белозерский монастырь.

Смерть и посмертная судьба 

После смерти царя Алексея Михайловича престол перешёл к его сыну Фёдору Алексеевичу, который сочувствовал Никону. Есть сведения, что новый царь обдумывал предложенный Симеоном Полоцким план по созданию на территории Российского царства четырёх патриархий и папского престола, предназначавшегося для Никона. В 1681 году тому, уже тяжело больному, было разрешено вернуться в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, на пути к которому он скончался 17 августа в Николо-Тропинском приходе напротив Ярославля, в устье реки Которосли.

Царь Фёдор Алексеевич настоял на отпевании Никона как патриарха, несмотря на протесты патриарха Московского Иоакима, который отказался отпевать и поминать Никона как патриарха на основании того, что решение поместного собора Русской церкви — Большого Московского собора и соборного суда (бывшего на этом поместном соборе), извергшего Никона из священства за предъявленные ему обвинения, считал справедливым и правильным.

26 августа 1681 года Никон был погребён, согласно его завещанию, в южном приделе (Усекновения главы Иоанна Предтечи) собора Воскресенского Новоиерусалимского монастыря; Фёдор Алексеевич сам со слезами читал над ним Апостол и 17‑ю кафизму и неоднократно целовал его десницу.

В 1682 году Фёдор Алексеевич исходатайствовал у восточных патриархов разрешительные грамоты. В них повелевалось причислить Никона к лику патриархов и поминать в таком звании открыто.

Грамота патриарха Константинопольского Иакова от 5 мая 1682 года указывала:
Преподобныя памяти, возлюбленный брат наш, господин Никон, бывший патриарх Московский и всея Руссии, вместо воздаяния и мздовоздаяния, показания ради долгаго преподобничества и терпения, имеет прощение и разрешение от приключившагося ему соборного извержения, и да будет прощен в нынешнем веце и в будущем от Отца и Сына и Св. Духа, Святыя и Живоначальныя Троицы; восприяв же духовный хитон архиерейства, да приимет, яко патриарх, всегда церковное поминовение, поминаем с прочими патриархами Московскими во священных диптихах, и по всяким именованным временам священных церковных проследованиях безсумненно да сочетается въяве в сочисление прочих патриархов Московских, патриархом же; являемо и именуемо и поминаемое ни един да несопротивится, подлинно тако да будет! Тем же во оправдание издадеся сие прощение его.

Религиовед Вильям Шмидт отмечал, что после смерти Никона русские православные люди выходили встречать, славить и оплакивать своего Патриарха. Ещё не дожидаясь формального восстановления Никона в патриаршем достоинстве, народ припадал к нему как к святителю-исповеднику и страстотерпцу. Тогда обнаружилось, что русский народ любит и чтит патриарха Никона, верит в его праведность. Кафолическая церковь охотно и с радостью разрешала Никона, восстанавливая его в патриаршем достоинстве и причисляя к лику первопрестольных Святейших Московских Патриархов. У гробницы святейшего патриарха Никона в Воскресенском монастыре с конца XVII века по начало XXI века происходили многие чудесные исцеления.

В синодальный период под влиянием цензуры документы, касающееся заседаний Большого Московского собора — суда над Никоном (соборное определение о преступлениях Никона и соборная грамота о извержении из священства Никона), не печатали в составе официально издававшихся документов «Деяния Великого Московского Собора 1666-67 года».

В 2013 году гробница патриарха Никона была вскрыта археологами, но был обнаружен только пустой саркофаг — гробница ранее подверглась разграблению.

Памятники Никону 

В 1862 году скульптура Никона была включена в число фигур на «Памятнике Тысячелетию России» в Великом Новгороде.

В 2005 году четырёхсотлетие со дня рождения патриарха Никона было отмечено возведением в селе Вельдеманово на месте дома, в котором патриарх провёл детство, памятника-часовни. В рамках этого под горою был облагорожен родник и сделана купальня. Рядом с памятником поставили поклонный крест от мордовского народа.

5 августа 2006 года в канун 325-й годовщины со дня смерти патриарха Никона в Саранске открыт и освящён патриархом Алексием II памятник Никону. Автор монумента — мордовский скульптор Николай Филатов.

Киновоплощения 
 Александр Парра в художественном фильме «Гулящие люди», СССР, 1988 год.
 Валерий Гришко в историческом сериале «Раскол», Россия, 2011 год.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

 Алексеев А. С., Завьялов С. М. Алебастровый саркофаг Патриарха Никона: состав и возможные источники // Российская археология. 2013. № 4. С. 109—112.
 
 Воробьёва Н. В. Личность патриарха Никона в отечественной историографии. — Омск: Изд-во ОмЭИ, 2007. — 243 с.
 Воробьёва Н. В. Историко-канонические и богословские воззрения патриарха Никона. Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. — 413 c.
 Зызыкин М. В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. Варшава, 1931—1938. Т. I—III. 
 Зеленская Г. М. Патриарх Никон — зодчий Святой Руси. . — М.: Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный монастырь : Паломник, 2011. — 315 с. 4500 экз. — ISBN 978-5-91796-004-3
 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. . Т. 1—2 М., 1996.
 Лифшиц А. Л. Документы о поставках продовольствия и других запасов ссыльному Патриарху Никону в Ферапонтов монастырь // Вестник церковной истории. 2010. № 1—2 (17—18). С. 5—16.
 
 «Патриарх Никон. Рождённый на земле Нижегородской». Н. Новгород: РИДО, 2007. Составители архим. Тихон (Затёкин), О. В. Дёгтева и др.
 Патриарх Никон: трагедия русского раскола (сборник статей). М.: Даръ, 2006 г. ISBN 5-485-00069-X.
 Пётр (Алексеев), протоиерей. Всеподданнейшее письмо протоиерея Алексеева к императору Павлу Петровичу.  // Русский архив, 1863. — Вып. 8/9. — Стб. 697—707. — Под загл.: Рассказ Петра Великого о патриархе Никоне.
 Румянцева В. С. Патриарх Никон и духовная культура в России XVII в.: Из рукописного наследия патриарха Никона: «Правила христианской жизни („нужнеишиа Заповеди“)»: Исследование и публикация. / Российская акад. наук, Ин-т российской истории РАН. — М. : Ин-т российской истории РАН, 2010. — 253 с. — ISBN 978-5-8055-0217-1
 
 
 Севастьянова С. К. Эпистолярное наследие патриарха Никона: переписка с современниками: исследование и тексты. / Науч. ред. член-корр. РАН Е. К. Ромодановская. — М.: «Индрик», 2007. — 776 с
 
 Субботин Н. И. Дело патриарха Никона. — М., 1862.
 Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). 3-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 558 с.
 Шмидт В. В. Патриарх Никон и его наследие в контексте русской истории, культуры и мысли: опыт демифологизации.  : диссертация … доктора философских наук : 09.00.13 / Шмидт Вильям Владимирович; [Место защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]. — М., 2007. — 483 с.
 Шмидт В. В. Никоноведение: библиография, историография и историософия.  // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2008. № 3/4.
 Шушерин И. К. Известие о рождении и воспитании и житии святейшего Никона, патриарха Московского и всея России // Патриарх Никон — протопоп Аввакум. М., 1997.
 Palmer W. The Patriarch and the Tsar: History of the Condemnation of the Patriarch Nicon by a Plenary Council of the Orthodox Catholic Eastern Church, held at Moscow A. D. 1666—1667. Written by Paisius Ligarides of Scio. L., 1871—1876. Vol. 1-6;
 Patriarch Nicon on Church and State: Nicon’s «Refutation» / Ed., introd., not. V. A. Tumins, G. Vernadsky. B. а. о., 1982
 Лавров А. Никон, митрополит Новгородский и Великолукский (1649—1652) // София. 1999. — № 1. — С. 29-31.
 Патриарх Никон: облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты / Составитель и отв. ред. Е. М. Юхименко. — , 2002. — 152 с.

Ссылки 

 
 Никон (Минин-Ларионов) на сайте Русское Православие
 Патриарх Никон и его наследие. 
 Карташев А. В. История Русской церкви. Том второй. 
 400-летний юбилей со дня рождения Святейшего Патриарха Никона: официальный сайт МП 27 мая 2005 г. 
 С. В. Гнутова, К. А. Щедрина. Кийский крест, Крестный монастырь и преображение сакрального пространства в эпоху патриарха Никона 
 Исследование, реабилитирующее Патриарха Никона, обсудят в РАГС.  NEWSru.com 20 сентября 2007 г.
 Изображения Патриарха Никона: Галерея электронных изображений.
 
 Из «Дела патриарха Никона». . 1659—1666 годы. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

Патриархи Московские
Похороненные в Истринском районе
Извергнутые из сана
Персоналии:Валдайский Иверский монастырь
Персоналии:Кожеозерский монастырь
Персоналии:Новоиерусалимский монастырь